El Torneig d'Estrasburg 2009, també conegut com a Internationaux de Strasbourg 2009, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 23a edició del torneig es va celebrar entre el 18 i el 23 de maig de 2009 al Centre Sportif de Hautepierre a Estrasburg, França.

Quadre individual femení

Enllaços externs 
 Web oficial

2009
WTA Tour 2009